Бангара:
 Бангара — индийский танец.
  — жанр индийской музыки.